Барабаш, Юрий:
 Барабаш, Юрий Владиславович (сценический псевдоним Петлюра; 1974—1996) — автор-исполнитель русского шансона.
 Барабаш, Юрий Яковлевич (род. 1931) — литературовед и публицист, педагог.